Бачелис — еврейская фамилия. Известные носители:

 Бачелис, Александр Семёнович (1903—1968) — советский инженер-мостостроитель, изобретатель.
 Бачелис, Илья Израилевич (1902—1951) — советский кинодраматург.
 Бачелис, Татьяна Израилевна (1918—1999) — российский театровед, киновед, театральный критик.